Dūstkū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dūstkū (ort i Gilan), 
 Dūstkū (ort i Hormozgan), 

Robotskapade Iranförgreningar